Зуя́ково () — село (до 2004 года — посёлок) в Белорецком районе Республики Башкортостан. Административный центр Зуяковского сельсовета.

Географическое положение 
Расстояние до:
 районного центра (Белорецк): 150 км,
 ближайшей ж/д станции (Зуяково): 1 км.

Находится на берегу реки Инзер.

Население 

 Национальный состав
95 % населения — башкиры.

Известные уроженцы 
 Исмагилов, Файзрахман Абдрахманович (род. 1955) — заслуженный художник Республики Башкортостан (1997), лауреат Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева (2004).
 Исмагилов, Раис Абдрахманович (1953) - режиссёр. Засл. деят. иск‑в РБ (1995), засл. работник культуры РФ  (2004), поч. кинематографист РФ (2000)   .
 Мигранов, Марс Шәрифуллович ( 1964) — преподаватель вуза, д‑р техн. наук (2007). 
 Мухаметдинова, Сагида Хашимовна (1931—2018) — канатчица, почётный гражданин г. Белорецка, Герой Социалистического труда.

Ситдыкова, Гузаль Рамазановна (1952) —  российский общественный и политический деятель, писатель, переводчик, народный депутат Верховного Совета Башкирской АССР XII созыва (1991—1995), депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан 1-3 созывов (1995—2008), член Общественной Палаты Республики Башкортостан 1 созыва (2011—2012), председатель Общества башкирских женщин Республики Башкортостан (2004—2011), член Союза писателей Республики Башкортостан и РФ (1995).

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Белорецкого района
Населённые пункты на реке Инзер
Зуяково